Вели́кие Заго́рцы () — село в Дубенском районе Ровненской области Украины, входит в состав Таракановского сельского совета.

Население 197 человек. Расположено в 7,5 км к западу от райцентра Дубно. Ближайший населённый пункт — село Малые Загорцы, рядом с которым, на месте падения самолета, стоит памятник Иванову И. И.

В 3,5 км к юго-востоку находится ж/д станция Подлужье.

Местный совет 
Местный совет находится по адресу 35641, Ровненская обл., Дубенский р-н, с. Тараканов, ул. Львовская, 117.

Примечания

Ссылки 
 Великие Загорцы на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Дубенского района (Ровненская область)